Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2008 — девятый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошёл с 9 по 13 апреля 2008 года в Манчестере, Великобритания.

Таблица медалей

Мужчины

Женщины

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 ER — рекорд Европы
 CR — рекорд чемпионатов мира

2008
Международные спортивные соревнования в Манчестере